«Фатах» — одна из основных (в 2010-х) иракских политических партий

 Фатах, Абдул Аль Сиси — египетский политический и военный деятель, шестой президент Египта (с 2014).
 Фатах, Шерко (род. 1964) — немецкий писатель курдского происхождения.